E330 oder E-330 steht für:
 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Citronensäure
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-330

Abkürzung